Кінебальд (*Cynebald, бл. 585 — між 610 та 620) — король Сассексу в 593—610/620 роках.

Життєпис 
Походив з Вессекської династії. Старший син Кутвіна, короля Сассексу, та мерсійської принцеси. Народився близько 585 року. Бл. 593 року після смерті батька стає новим королем Сассексу. Можливо, правив під орудою матері, яка зуміла захистити права сина перед зазіханнями його стриєчного брата Кела, короля Вессексу. Напевне в цьому допомогли родичі з Мерсії.

Про період панування Кінебальда відомостей недостатньо. Для зміцнення своєї влади оженився на представниці сассекського знатного роду або нащадку першого короля Елли. При цьому визнавав зверхність Вессексу.

Є припущення, що можливо в союзі з Ессексом у 607 році виступив проти Келвульфа, короля Вессексу, де зазнав поразки й загинув. Інші дослідники припускають, що Кінебальд був на боці Вессексу або зовсім не брав участь у військовій кампанії. Втім найпевніше він помер до 610 року, ще за правління Келвульфа. Хоча є гіпотеза, що Кінебальд правив до 620 року. Проте вона досить непевна. Спадкував трон брат Кедда.

Родина 
Дружина — сассекська принцеса

Діти:
 Етельбальд (д/н). Його син Освальд у 726 році намагався посісти трон Вессексу, боровся проти Етелард
 Етельваль. Його ототожнюють з сассекським королем Етельвелем, проте досить сумнівно.
 Етельстан

Джерела 
 Kirby, D.P. (1992). The Earliest English Kings. London: Routledge. ISBN 0-415-09086-5.
 The British Chronicles, Vol. 1. P. 237 

Королі Сассексу
Вессекська династія